Pedro Rebollo puede referirse a:

 Pedro Domingo Rebollo (siglo ), militar argentino.
 Pedro Rebollo Soria (1962-2021), actor y dramaturgo español.